Kärjensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärjensaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kärjensaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar